Лас Торказас има више значења:

 Лас Торказас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Торказас (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Торказас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику